Mané do Rosário
 Mané Galinha
 Mané Garrincha
 Mané Ribeiro